I Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1948 odbyły się w dniach 24-26 września w Rzymie. Udział wzięło 6 reprezentacji, spośród których najlepsza okazała się Czechosłowacji, która nie przegrała żadnego seta.

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1948 w piłce siatkowej
1948 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Rzymie